Села:
 Мурафа — Вінницька область, Шаргородський район
 Мурафа — Харківська область, Краснокутський район

Річка:
 Мурафа — притока Дністра

Інше:
 Мурафа — регіональний ландшафтний парк у Вінницькій області
 Мурафа — ландшафтний заказник у Вінницькій області